Ракита може да се отнася за:

 Ракита, вид храстовидно растение;
 Ракита, село в Област Плевен, България;
 Ракита, село в Област София, България;
 Ракита, село в Община Бабушница, Сърбия;
 Ракита, днес Олимпиада, село в дем Еордея, Гърция;
 Ракита, река в Северна Македония.